

Toponymes 
 Blainville, ville canadienne, située dans la province du Québec, au nord-ouest de Montréal ;
 Blainville, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Blainville, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Blainville-Crevon ;
 Blainville, hameau de la commune française de Marville-Moutiers-Brûlé, Eure-et-Loir.

Avec déterminant complémentaire 
 Blainville-Crevon, commune française de la Seine-Maritime en Haute-Normandie ;
 Blainville-sur-l'Eau, commune française de Meurthe-et-Moselle en Lorraine ;
 Blainville-sur-Mer, commune française de la Manche en Basse-Normandie ;
 Blainville-sur-Orne, commune française du Calvados en Basse-Normandie;
 Terrebonne-Blainville, circonscription électorale fédérale du Canada.

Patronymes 
 Famille Céloron de Blainville ;
 Jean de Mauquenchy de Blainville (v.1322-1391), maréchal de France ;
 Charles-Henri de Blainville (1711–), compositeur et théoricien de la musique ;
 Henri-Marie Ducrotay de Blainville (1777–1850), zoologiste et anatomiste français ;
 Pierre-Jean Fromentin de Blainville (?–v. 1784), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française.

Étymologie 
Le nom de personne est issu du toponyme.
Tous les Blainville ne partagent pas la même étymologie :
Blainville, aujourd'hui Blainville-sur-l'Eau

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France